Wilhelmsburg puede referirse a:

 Wilhelmsburg, una comuna (Gemeinde) en el distrito Greifswald del estado Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
 Wilhelmsburg, un distrito del estado de Baja Austria, Austria.
 Wilhelmsburg, un barrio del distrito Hamburgo-Mitte de Hamburgo, Alemania.
 Wilhelmsburg, una fortaleza de la Confederación Alemana en Ulm.
 Wilhelmsburg, un castillo de foso en Hamburgo-Wilhelmsburg.

